Topazio, minerale lucido usato in gioielleria.
 Topazio, marca d'olio.
 Topazio, telenovela venezuelana.
 Topazio, sommergibile della Regia Marina.